Hieronder een lijst van covers van nummers van The Beatles. Covers van nummers die John Lennon, George Harrison, Paul McCartney of Ringo Starr na het uiteenvallen van The Beatles hebben geschreven, zijn niet opgenomen. Nummers die het duo Lennon-McCartney voor anderen heeft geschreven en The Beatles nooit zelf hebben opgenomen (zoals bijvoorbeeld Bad to Me voor Billy J. Kramer with The Dakotas), ook niet.

The Beatles
Beatles